Параг Агравал (народився 21 травня 1984 р.) — індійсько-американський технологічний директор і головний виконавчий директор (CEO) Twitter.
 Ракеш Агравал — науковець у галузі комп'ютерних наук.